Aulos est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
 Aulos, ancienne commune française de l'Ariège.
Aulos-Sinsat, commune française de l'Ariège constituée le .

Musique 
 L’aulos, instrument de musique à vent.
 Aulos, une marque japonaise de flûtes à bec.